VK — аббревиатура, может означать:
 VK — международное название российской социальной сети «ВКонтакте».
 VK — российская технологическая корпорация, до 12 октября 2021 года — Mail.ru Group.
 «VK Музыка» — мобильное приложение для прослушивания музыки, разработанное компанией VK.
 VK WorkSpace — платформа с IT-сервисами для компаний, разрабатываемая VK.
 VK WorkMail — почтовый хостинг для компаний, является частью платформы «VK WorkSpace», разрабатываемой VK.
 VK Cloud Solutions — облачная платформа Веб-служб от VK.
 VK — код ИАТА авиакомпании Air Nigeria.

VK Mobile 
 VK Mobile — российский виртуальный мобильный оператор от компаний «ВКонтакте» и «Мегафон».
 VK Mobile — южнокорейская компания, специализирующаяся на производстве мобильных телефонов.

Другое 
 Holden VK Commodore — модель GM Holden Commodore которая производилась с 1984 по 1986 год.
 Visual kei — движение среди японских музыкантов, использующих эксцентрическую, иногда яркую внешность.
 de Volkskrant — голландская ежедневная газета.
 VK 45.02 (P) — проект немецкого тяжёлого танка, разрабатывавшийся Фердинандом Порше в годы Второй мировой войны.

См. также 
 ВК
 ВЭКА
 Vc
 vc.ru
 VKO